

Bulgaria 
 Chiesa di San Giorgio – Sofia (Bulgaria)

Francia 
 Chiesa di San Giorgio – Lione

Germania 
 Chiesa di San Giorgio – Eisenach
 Chiesa di San Giorgio – Hattingen
 Chiesa di San Giorgio – Oberzell

Grecia 
 Chiesa di San Giorgio – Salonicco (Grecia)

Italia

Calabria 
 Chiesa di San Giorgio – Palmi
 Chiesa di San Giorgio – Pizzo
 Chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria
 Chiesa di San Giorgio – Sinopoli

Campania 
 Chiesa di San Giorgio dei Genovesi – Napoli
 Chiesa di San Giorgio – Salerno

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Giorgio – Corporeno, frazione di Cento
 Chiesa di San Giorgio – Colorno
 Chiesa di San Giorgio – Forlì
 Chiesa di San Giorgio – Luzzara
 Chiesa di San Giorgio – Modena
 Chiesa di San Giorgio – Montaletto
 Chiesa di San Giorgio – Viarolo, frazione di Parma
 Chiesa di San Giorgio – Reggio Emilia
 Chiesa di San Giorgio – San Secondo Parmense
 Chiesa di San Giorgio – Sassuolo

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Giorgio – Brazzano di Cormons 
 Chiesa di San Giorgio – Colza di Enemonzo
 Chiesa di San Giorgio – Fontanafredda
 Chiesa di San Giorgio – Pagnacco
 Chiesa di San Giorgio – Pordenone
 Chiesa di San Giorgio  – Udine
 Chiesa di San Giorgio in Vado – Rualis di Cividale del Friuli

Lazio 
 Chiesa di San Giorgio – Rieti
 Chiesa di San Giorgio in Velabro – Roma
 Chiesa di San Giorgio – Soriano nel Cimino

Liguria 
 Chiesa di San Giorgio – nel comune di Albenga
 Chiesa di San Giorgio – Bonassola
 Chiesa di San Giorgio – Bormida
 Chiesa di San Giorgio – Sarissola (frazione di Busalla)
 Chiesa di San Giorgio – Busalla
 Chiesa di San Giorgio – Celle Ligure
 Chiesa di San Giorgio – Dolceacqua
 Chiesa di San Giorgio – Genova, quartiere del Molo
 Chiesa di San Giorgio – Lerici
 Chiesa di San Giorgio – Moneglia
 Chiesa di San Giorgio – Moneglia
 Chiesa di San Giorgio – Portofino
 Chiesa di San Giorgio di Bavari – nel comune di Genova

Lombardia 
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Albano Sant'Alessandro
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Alzano Lombardo
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Ardesio
 Chiesa di San Giorgio  – chiesa ad Arena Po
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Bellagio
 Chiesa di San Giorgio chiesa a Redona
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Boltiere
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Brescia
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Caino
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Castelveccana
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Chieve
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Costa di Mezzate
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Dorio
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Dumenza
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Endine Gaiano
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Gardone Val Trompia
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Lovere
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Lurago Marinone
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Mandello del Lario
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Orio al Serio
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Predore
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Solza
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Tavernola Bergamasca
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Varenna
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Varese
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Zandobbio
 Chiesa di San Giorgio – chiesa a Zone
 Chiesa di San Giorgio al Palazzo – chiesa a Milano
 Chiesa di San Giorgio e Maria Immacolata – chiesa a Carimate

Marche 
 Chiesa di San Giorgio – Porto San Giorgio

Molise 
 Chiesa di San Giorgio – Campobasso

Piemonte 
 Chiesa di San Giorgio – Chieri
 Chiesa di San Giorgio e Madonna della Neve – Niella Belbo
 Chiesa di San Giorgio – Varzo
 Chiesa di San Giorgio – Valperga

Sardegna 
 Chiesa di San Giorgio – Anela
 Chiesa di San Giorgio – Atzara
 Chiesa di San Giorgio – Bonnanaro
 Chiesa di San Giorgio – Bosa
 Chiesa di San Giorgio – Milis
 Chiesa di San Giorgio – Ovodda
 Chiesa di San Giorgio – Perfugas
 Chiesa di San Giorgio – Pozzomaggiore
 Chiesa di San Giorgio – Semestene
 Chiesa di San Giorgio – Sindia

Sicilia 
 Chiesa di San Giorgio dei Genovesi – Palermo
 Chiesa di San Giorgio – Ragusa (demolita)

Toscana 
 Chiesa di San Giorgio – Capannori
 Chiesa di San Giorgio – Filattiera
 Chiesa di San Giorgio – Grosseto
 Chiesa di San Giorgio – Grosseto
 Chiesa di San Giorgio – Livorno
 Chiesa di San Giorgio – Lucca
 Chiesa di San Giorgio – Montemerano, nel comune di Manciano
 Chiesa di San Giorgio – Petroio
 Chiesa di San Giorgio – Pontremoli
 Chiesa di San Giorgio – Siena
 Chiesa di San Giorgio a Monteverdi – Civitella Paganico
 Chiesa di San Giorgio ai Tedeschi – Pisa
 Chiesa di San Giorgio alla Costa – Firenze
 Chiesa di San Giorgio alla Piazza – Castellina in Chianti
 Chiesa di San Giorgio allo Spadaio – Barberino Val d'Elsa

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Giorgio – Altopiano della Vigolana
 Chiesa di San Giorgio – Arco
 Chiesa di San Giorgio – Brunico
 Chiesa di San Giorgio – Castel Condino
 Chiesa di San Giorgio – Castello Tesino
 Chiesa di San Giorgio – Castello-Molina di Fiemme
 Chiesa di San Giorgio – Cis
 Chiesa di San Giorgio – Comano Terme
 Chiesa di San Giorgio – Contà
 Chiesa di San Giorgio – Croviana
Chiesa di San Giorgio – Dorsino, frazione di San Lorenzo Dorsino
 Chiesa di San Giorgio – Eores, frazione di Bressanone 
 Chiesa di San Giorgio – Giovo
 Chiesa di San Giorgio – Luson
 Chiesa di San Giorgio – Merano
 Chiesa di San Giorgio – Mezzano
 Chiesa di San Giorgio – Peio
 Chiesa di San Giorgio – Riva del Garda
 Chiesa di San Giorgio – Anterselva di Mezzo, frazione di Rasun-Anterselva
 Chiesa di San Giorgio – Scena
 Chiesa di San Giorgio – Terento
 Chiesa di San Giorgio – Tesido
 Chiesa di San Giorgio – Varna

Veneto 
 Chiesa di San Giorgio – Cazzano di Tramigna
 Chiesa di San Giorgio – Padova
 Chiesa di San Giorgio in Braida – Verona
 Chiesa di San Giorgio in Gogna – Vicenza

Regno Unito 
 Chiesa di San Giorgio – Londra

Serbia 
 Chiesa di San Giorgio – Oplenac
Chiesa di San Giorgio – Banoštor

Slovenia 
 Chiesa di San Giorgio – Pirano

Spagna 

 Chiesa di San Giorgio – Palos de La Frontera

Svizzera 
 Chiesa di San Giorgio – Acquarossa
 Chiesa di San Giorgio – Centovalli
 Chiesa di San Giorgio – Brontallo (Lavizzara)
 Chiesa di San Giorgio – Losone
 Chiesa di San Giorgio – Lostallo
 Chiesa di San Giorgio  – Castagnola, Lugano
 Chiesa di San Giorgio – Morbio Inferiore
 Chiesa di San Giorgio – Prato Leventina

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giorgio Martire
 Basilica di San Giorgio
 Cattedrale di San Giorgio
 Duomo di San Giorgio
 Oratorio di San Giorgio
 Pieve di San Giorgio